Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du 8 au .

Nancy Richey remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1965
Adelaide
Tennis en Australie en 1965
Décembre 1965